VZD ist Abkürzung von:
 Verkehrszentrale Deutschland
 Lokalbahn Vitkovice, Tschechien
 VZD-Verlag für Zeitgenössische Dokumentation
VzD steht für:
 Vertrag zugunsten Dritter 

Abkürzung